Miljanovci est un toponyme qui peut désigner :
Miljanovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Miljanovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kalesija, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Miljanovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Miljanovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Usora, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.